Ángyán János (1768–1846) református lelkész, Veszprém megyei főjegyző
Ángyán János (1886–1969) belgyógyász, egyetemi tanár
Ángyán János (1956–2017) franciaországi magyar kémikus, az MTA külső tagja